Дуглас (Дуг) Мейсон (, 20 августа 1955 года, Садбери, Онтарио, Канада) — канадский и нидерландский хоккеист и тренер.

Карьера игрока 

Долгое время выступал в низших американских и канадских дивизионах. В 1979 году переехал в Нидерланды, где он 13 лет провел в клубе "Тилбург Трепперс". Еще по ходу игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью и работал с голландской молодежной сборной.

Карьера тренера 

В качестве главного тренера Дуг Мейсон несколько раз приводил к чемпионству "Тилбург Трепперс". Удачно проявив себя в Нидерландах, Мейсон получил приглашение из более сильных лиг Швейцарии и Германии, где он отработал много лет. С 2016 года канадец возглавляет австрийский "Грац Найнти Найнерс". Через год специалист в третий раз был назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Семья 

Сын тренера - Стив Мейсон (род. 1988) известный нидерландский хоккеист.

Достижения 

  Победитель Нидерландской хоккейной лиги (3): 1994, 1995, 1996.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Нидерландов
Игроки ХК «Тилбург Трепперс»
Хоккейные тренеры Канады
Хоккейные тренеры Нидерландов
Тренеры ХК «Тилбург Трепперс»
Тренеры ХК «Азиаго»
Тренеры ХК «Цуг»
Тренеры ХК «Крефельд Пингвин»
Тренеры ХК «Кёльнер Хайе»
Тренеры ХК «Адлер Мангейм»
Тренеры ХК «Грац Найнти Найнерс»
Тренеры сборной Нидерландов по хоккею с шайбой